RIP, abreviatura de requiescat in pace (que reposi en pau)
 RIP, acrònim de Routing Information Protocol, protocol d'encaminament d'informació
 RIP, acrònim de Raster Image Processor (processador d'imatges rasteritzades), vegeu rasterització
 rip (informàtica), procés de transferència de dades a un disc dur de l'ordinador
 RIP (banda) una banda de punk del País Basc
 RIP (banda argentina) una banda de Noisegrind argentina
 RIP (àlbum) àlbum de la banda d'emo i indie rock nord-americà Jejune
 Nioro del Rip, capital del regne del Rip i ciutat al Senegal, ciutat diferent de la de Nioro a Mali
 Regne del Rip, antic regne al modern Senegal, al nord de Gàmbia